Валерий Клеймёнов: Клеймёнов, Валерий Владимирович (род. 1975) — российский футболист.
 Клеймёнов, Валерий Семёнович (род. 1965) — советский и российский футболист, вратарь, тренер.